El término Mijáilovski , “de San Miguel” puede referirse a:

Topónimos 

Mijaílovski (Baskortostán), localidad de la república de Baskortostán, en Rusia.
Mijaílovski (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Mijaílovski (Výgonichi, Briansk), localidad del municipio de Výgonichi del raión de Výgonichi, en el óblast de Briansk, en Rusia.
Mijaílovski (Jmélevo, Výgonichi, Briansk), localidad del municipio de Jmélevo del raión de Výgonichi, en el óblast de Briansk, en Rusia.
Mijaílovski (Póchep, Briansk), localidad del raión de Póchep, en el óblast de Briansk, en Rusia.
Mijaílovski (Sevsk, Briansk), localidad del raión de Sevsk, en el óblast de Briansk, en Rusia.
Mijaílovski (Trubchevsk, Briansk), localidad del raión de Trubchevsk, en el óblast de Briansk, en Rusia.
Mijaílovski (Kuibyshevski, Kaluga), localidad del raión Kuibyshevski, en el óblast de Kaluga, en Rusia.
Mijaílovski (Spas-Démensk, Kaluga), localidad del raión de Spas-Démensk, en el óblast de Kaluga, en Rusia.
Mijaílovski (Kémerovo), localidad del raión de Kémerovo, en el óblast de Kémerovo, en Rusia.
Mijaílovski (Krapívisnki, Kémerovo), localidad del raión de Krapívinski, en el óblast de Kémerovo, en Rusia.
Mijaílovski (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Mijaílovski (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Mijaílovski (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Mijaílovski (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Mijaílovski (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Mijaílovski (Novosibirsk), localidad del raión de Novosibirsk, en el óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Mijaílovski (Chulym, Novosibirsk), localidad del raión de Chulym en el óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Mijaílovski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Mijaílovski (Dmitrovsk, Oriol), localidad del raión de Dmitrovsk, en el óblast de Oriol, en Rusia.
Mijaílovski (Kromy, Oriol), localidad del raión de Kromy, en el óblast de Oriol, en Rusia.
Mijaílovski (Livny, Oriol), localidad del raión de Livny, en el óblast de Oriol, en Rusia.
Mijaílovski (Oriol), localidad del raión de Oriol, en el óblast de Oriol, en Rusia.
Mijaílovski (Verjovie, Oriol), localidad del raión de Verjovie, en el óblast de Oriol, en Rusia.
Mijaílovski (Konstantínovsk, Rostov), localidad del raión de Konstantínovsk, en el óblast de Rostov, en Rusia.
Mijaílovski (Verjnedonskói, Rostov), localidad del raión Verjnedonskói, en el óblast de Rostov, en Rusia.
Mijaílovski (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Mijaílovski (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Mijaílovski (Kamenka, Tula), localidad del raión de Kamenka, en el óblast de Tula, en Rusia.
Mijaílovski (Kímovsk, Tula), localidad del raión de Kímovsk, en el óblast de Tula, en Rusia.
Mijaílovski (Kúrkino, Tula), localidad del raión de Kúrkino, en el óblast de Tula, en Rusia.
Mijaílovski (Chern, Tula), localidad del raión de Chern, en el óblast de Tula, en Rusia.
Mijaílovski (Suvórov, Tula), localidad del raión de Suvórov, en el óblast de Tula, en Rusia.
Mijaílovski (Volovo, Tula), localidad del raión de Volovo, en el óblast de Tula, en Rusia.
Mijaílovski (Liski, Vorónezh), localidad del raión de Liski, en el óblast de Vorónezh, en Rusia.
Mijaílovski (Novojopiorsk, Vorónezh), localidad del raión de Novojopiorsk, en el óblast de Vorónezh, en Rusia.
Mijaílovski (Pánino, Vorónezh), localidad del raión de Pánino, en el óblast de Vorónezh, en Rusia.
Mijaílovski (Tálovaya, Vorónezh), localidad del raión de Tálovaya, en el óblast de Vorónezh, en Rusia.
Mijaílovski Pereval, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.

Otros 

Teatro Mijaílovski, teatro de San Petersburgo, en Rusia.
Palacio Mijaílovski, nombre de varios palacios de San Petersburgo.
Castillo Mijaílovski, antigua residencia de Pablo I de Rusia, en San Petersburgo.